Публіліус Оптатіан Порфирій (; ? — Рим, 333/337) — римський поет і сенатор.

Біографія 
Біографічні відомості про Оптатіана є мізерними й невизначеними: в основному це гороскоп Джуліо Фірміко Матерно, який, незважаючи на спротив деяких вчених, здається, відноситься до нього, а також деякі епіграфічні написи.

Можливо, народився в Африці в неблагородній родині (його дід, Атейо Джуній Тіберіан, був військовим трибунок), у нього був брат, а після одруження також син. Він був частиною язичницьких сенаторів під керівництвом Максенція, а в 322 році брав участь у поході проти сарматів під проводом імператора Костянтина I, при дворі якого він користувався великим авторитетом.

Але саме в 322 (або, можливо, в 323 році) Оптат потрапив у немилість імператора і після засудження був відправлений у вигнання, ймовірно, до маленького африканського містечка Сіга. Справжні вади Оптатіана не дуже зрозумілі, але, схоже, вони були пов’язані з перелюбом (що він сам рішуче заперечував у вірші II 31) і з магічними практиками, абсолютно несумісними з християнським поворотом Костянтина.

Спроба повернути прихильність імператора була доручена Оптатіаном на лібрето, яке він склав у вигнанні, панегірик, у якому, окрім піднесення постаті імператора та проголошення відданості йому, він оголосив себе гордим прихильником християнство. Ця спроба, безперечно, мала чудовий результат, оскільки імператор не тільки відкликав його з вигнання в 325 р., але й протягом наступних чотирьох років призначив адміністратором Кампанії, проконсулом Ахаї, проконсулом Азії та префектом міста Риму (на 31 день у 329 і протягом 32 днів у 333).

Він помер у Римі між 333 і 337 роками.

Праці 
Рукописна традиція приписує Оптатіану досить великий, але частково неоднорідний перелік праць. До цього переліку, власне, входять твори, написані автором у різні періоди та з різними техніками; він також включає серію текстів інших авторів. Незважаючи на наявність деяких віршів, написаних задовго до його падіння з благодаті, центральне ядро твору в будь-якому випадку становить панегірик, надісланий автором Костянтину в надії отримати його прощення.

Центральною точкою опори Панегірика (як це визначає рукописна традиція) є фігура імператора; З іншого боку, посилання на сучасні історичні факти зустрічаються нечасто.

Основна характеристика віршів, однак, полягає не стільки в їхньому змісті, скільки в техніці їх написання. Оптатіан був першим автором, який написав versus intexti (буквально «переплетені вірші»), особливу форму образної поеми.

Образний вірш — композиція, в якій рядки розташовані таким чином, щоб утворити дуже точний стилізований малюнок (жертовник, волинка...). Цей композиційний прийом, який знайшов авторитетні прецеденти вже у Феокріта, потрапив до Риму між ІІ -м і І століттями до нашої ери. з Еротопегнієм Левіо. Новизна Оптатіана полягає в поєднанні цієї техніки з прийомом акровірша, так що всередині композиції з'являється другий текст, що відноситься до першого (а іноді навіть третій залежно від порядку читання букв versus intexti).

Складання вірша відбувалося поетапно:

 аркуш (а не згорток папірусу) спочатку розділили на квадрати;
 кілька рядків були вставлені всередину квадратів і почали завершувати сторінку час від часу певним і іншим шляхом;
 закінчивши попередні вірші, решту сторінки заповнювали, вставляючи у квадрати літери, які разом з уже наявними утворювали вірші з повним змістом.

Техніка, використана Оптатіаном, виявляє його схильність до технічних труднощів і віртуозності, а в інших композиціях Панегірика вона навіть ускладнюється, наприклад, при побудові віршів у вигляді паліндромів (як у вірші XXVIII) або також метрично однакових віршів при читанні справа наліво.

З літературної точки зору, Оптаціано натхненний Лукано та Силіо Італіко, але перш за все Овідієм, який представляє для автора головне посилання, а також і перш за все досвід вигнання, який їх об’єднав.

Вірш VIII збірки можна розглянути суто як приклад. У цій поемі протиріччя intexti утворюють монограму Христа та його ім’я «Ісус»:

Текст вірша такий:

З іншого боку, текст versus intexti (у тому порядку, який уже пояснює школа), є таким:

Спадок 
Оптаціан був дуже цінним автором аж до Середньовіччя. Його творчість не тільки принесла йому прощення та прихильність імператора, але його вірші стали шкільним текстом, породивши цілу серію наслідувачів, які не вагаючись удосконалювали техніку протилежного тексту та ускладнювали образи (деякі вірші, створені шанувальниками Оптатіана, незважаючи на пізнішу епоху, злилися і перейшли до нас у його збірках).

Після середньовіччя слава Оптатіана згасає, і він був майже забутий, аж до його часткового гуманістичного перевідкриття.

Примітка

Бібліографія 
 K. Smolak, Publilius Optatianus Porfyrius, in Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, hrsg. R. Herzog-P.L. Schmidt, München, 1989.
 Optaziano Porfirio, Carmi, a cura di Giovanni Polara, Torino, UTET, 2004 (con bibliografia precedente).

Інші проєкти 
  Wikisource містить сторінку, присвяченуПубліліусу Оптатіану Порфирію
  Wikisource містить сторінку латинською мовою, присвячену Публіліусу Оптатіану Порфирію

Міські префекти Риму
Сторінки з неперевіреними перекладами
Отці Церкви
Давньоримські поети